Geografia da Polónia
Nysa — município
Comuna de Nysa
Condado de Nysa

Outros usos
Níssa — antiga cidade e diocese da Capadócia
Nisa da Capadócia — esposa do rei da Capadócia Ariarate V ()
44 Nysa — asteroide

Desambiguações de topônimos